Raup puede referirse a:
 Hugh Miller Raup, botánico, ecólogo y geógrafo estadounidense.
 David M. Raup, palentólogo y morfólogo estadounidense.